

Pessoas

 Princesa Stéphanie de Luxemburgo, Condessa de Lannoy
 Príncipe Carlos de Luxemburgo (2020)
 Conde Philippe de Lannoy (1922-2019)

Condessa Alix de Lannoy (1941-2012)
Conde Carlos de Lannoy (1487-1527; militar, estadista e e 1º Conde de Lannoy)
Stéphane Lannoy (árbitro da FIFA)

Localidades e afins
Lannoy-Cuillère
Castelo de Anvaing

Desambiguações de sobrenomes